Dendrosphaera är ett släkte av svampar. Dendrosphaera ingår i familjen Trichocomaceae, ordningen Eurotiales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dendrosphaera